Ilyes Chetti (1995) – calciatore algerino
 Leandro Chetti (1993) – calciatore argentino